A vecse v. vécse szó értelmei:
Vecse (oroszul вече, lengyelül wiec) a középkori szláv államok népgyűlése volt, amely a parlamenthez hasonlítható

földrajzi nevekben:
Dunavecse, Bács-Kiskun megye
Hernádvécse, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Somlóvecse, Veszprém megye
Vágvecse (szlov. Veča), Vágsellye része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Vágsellyei járás
Vécse (szlov. Vojčice), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás